Уусикюля — название населённых пунктов:

Россия 
 Уусикюля — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия.
 Уусикюля — посёлок в Сортавальском районе Республики Карелия.